В Испании существует пятнадцать национальных парков: десять на Пиренейском полуострове и пять на Канарских и Балеарских островах. Расположены в двенадцати из семнадцати автономных областях Испании. Больше всего парков на Канарских островах — четыре, в Андалусии, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леоне — по два. Пять автономных областей Испании не имеют национальных парков: Страна Басков, Риоха, Мурсия, Наварра, Валенсия.

Национальные парки

Примечания

Ссылки 
 Министерство сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании

Испания
Национальные парки Испании